«Planeta Eskoria» — музичний альбом гурту Ska-P. Виданий 15 травня 2000 року лейблом RCA. Загальна тривалість композицій становить 57:22. Альбом відносять до напрямку ска-панк.

Список композицій 
 «Planeta Eskoria»
 «Vergüenza»
 «Como me pongo»
 «El Autentico»
 «Naval Xixón»
 «La mosca cojonera»
 «Eres un@ más»
 «Derecho de Admisión»
 «A la mierda»
 «ETTs»
 «Lucrecia»
 «Tío Sam»
 «Violencia Machista»
 «Mestizaje»

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Ska-P
Музичні альбоми 2000